Дубровляны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дубровляны — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Дубровляны — деревня в Щучинском районе Гродненской области.